Улалушка — топонимы в Республике Алтай России.

 Улалушка — река на севере Республики Алтай, приток реки Майма.
 Улалушка — посёлок в Кызыл-Озёкском сельском поселении Майминского муниципального района.